Су́нжа — село в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Ново-Суженская,
 Ново-Сунженская,
 Новосунженская.

География 
Расположено на правом берегу реки Кума.

Расстояние до краевого центра: 112 км. Расстояние до районного центра: 24 км.

История 
Станица Сунженская основана в 1920 году. По данным на 1927 год станица состояла из 157 дворов. В административном отношении населённый пункт входил в состав Сунженского сельсовета Суворовского района Терского округа.

До 2015 года село входило в упразднённый Гражданский сельсовет.

Население 

Национальный состав

В селе Сунжа проживают такие национальности, как русские, армяне, греки, украинцы и другие.
По данным переписи 1926 года в станице проживало 705 человек (316 мужчин и 389 женщин), преобладающая национальность — великороссы.

По данным переписи 2002 года, 73 % населения — русские.

Образование 
 Детский сад № 25 «Ручеёк».
 Средняя общеобразовательная школа № 17. Открыта 1 января 1923 года.

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района